Bageshwar (district), een district van de Indiase staat Uttarakhand
 Bageshwar (stad), een stad in het Indiase district Bageshwar